Вассле́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 190 км на південь від Парижа, 95 км на південний схід від Орлеана, 9 км на північ від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 494 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1286,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вассле на сайті французького Національного інституту географії
 Вассле на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вассле на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вассле на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вассле на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер